Beaver Run ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beaver Run (Georgia), im Muscogee County
 Beaver Run (New Jersey), im Sussex County